Brian Welch (ur. 18 stycznia 1984 w Portland) – amerykański skoczek narciarski. Olimpijczyk (2002), uczestnik mistrzostw świata seniorów (2005), dwukrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów (2001 i 2002).

Życiorys 
Welch urodził się w Portland w stanie Maine, a następnie przeprowadził się do Scarborough. Mimo faktu, że w miejscowości tej nie było żadnej skoczni narciarskich za sprawą swojego ojca, który sam w młodości uprawiał ten sport, zaczął trenować skoki narciarskie. Początkowo dojeżdżał na treningi do Rumford w stanie Maine, następnie do Gunstock i Lebanon w stanie New Hampshire, by w końcu trafić do centrum treningowego w Lake Placid w stanie Nowy Jork. Mimo braku możliwości treningów na miejscu i konieczności dojazdów do końca kariery mieszkał jednak w Scarborough.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w lutym 2001, zajmując 13. miejsce w konkursie drużynowym mistrzostw świata juniorów w Karpaczu. W tym samym miesiącu po raz pierwszy wystąpił w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w rozegranych w Iron Mountain zawodach na pograniczu czwartej i piątej dziesiątki. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył we wrześniu 2001 w Park City, gdzie był 26. i 20. W styczniu 2002 po raz drugi i ostatni wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 36., a w drużynowym 7.

W lutym 2002 wystartował w zimowych igrzyskach olimpijskich. W kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej zajął, ex aequo z Clintem Jonesem, 39. lokatę – najwyższą, która nie dała awansu do głównej części rywalizacji. Z kolei zmagania zespołowe z reprezentacją Stanów Zjednoczonych ukończył na 11. pozycji. We wrześniu 2002 w Calgary, w ramach letniej edycji cyklu, po raz pierwszy uplasował się w czołowej „dziesiątce” konkursu indywidualnego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 9. pozycję (wcześniej, bo w sierpniu tego samego roku w zmaganiach tego samego cyklu w Oberstdorfie zajął 5. miejsce w konkursie drużynowym). Osiągnięcie to powtórzył jeszcze dwukrotnie w lipcu 2003, podczas letnich zmagań w Calgary (8. miejsce) i Park City (9. lokata).

28 listopada 2003 w Ruce zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując wówczas 45. pozycję. W swojej karierze jeszcze trzykrotnie wystartował w głównej części zmagań tego cyklu – dzień później w Ruce był 55., 23 stycznia 2004 w Hakubie 35., a 24 stycznia 2004 w Sapporo 57. Ponadto sześć razy odpadał w kwalifikacjach (pięciokrotnie w sezonie 2003/2004 i raz w 2004/2005). W lutym 2005, wobec kontuzji Alana Alborna, został powołany na mistrzostwa świata seniorów. W kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej doznał upadku przy skoku na odległość 78,5 metra i zajął przedostatnią, 53. lokatę (wyprzedził tylko Li Chengbo).

Próbował zakwalifikować się do amerykańskiej reprezentacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2006, jednak ostatecznie nie znalazł się w jej składzie i po sezonie 2005/2006 zakończył występy na arenie międzynarodowej.

W 2008 został włączony do amerykańskiej galerii sławy skoków narciarskich (The American Ski Jumping Hall of Fame).

Jego rekord życiowy wynosi 159 metrów i został ustanowiony 5 marca 2004 na Vikersundbakken w Vikersund podczas treningów przed zawodami Pucharu Kontynentalnego.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Portland (Maine)
Urodzeni w 1984
Amerykańscy olimpijczycy